Apia International Sydney ist der Name verschiedener Tennisturniere:

 für das Herrentennisturnier siehe ATP Sydney,
 für das Damentennisturnier siehe WTA Sydney.